Ричард Роджерс, Барон Роджерс Риверсайдский (; 23 июля 1933,  — 18 декабря 2021, Лондон) — британский архитектор, важнейший представитель XX века. Вместе с Ренцо Пиано и Норманом Фостером считается одним из инициаторов «хай-тека» в архитектуре. Лауреат Императорской и Притцкеровской премий. Королева Великобритании произвела его в бароны (Baron Rogers of Riverside). Ричард Роджерс был удостоен ордена Почётного легиона в 1986 году, посвящён в рыцари в 1991 году и сделан пожизненным пэром в 1996 году.

Биография 
Ричард Роджерс родился 23 июля 1933 года во Флоренции.

Учился в Архитектурной школе в Лондоне, потом вместе с Норманом Фостером в Йельском университете. Позднее они создали бюро «Team 4» совместно со своими жёнами Шу Роджерс и Венди Чисман. В 1967 году сотрудничество с Норманом Фостером было прекращено. Роджерс присоединился к Ренцо Пиано, выигравшему конкурс на строительство Центра Помпиду в Париже в 1971 году. Это здание стало манифестом новой архитектурной программы и установило стиль Роджерса, в котором большинство инженерных систем (водоснабжение, отопление, вентиляция, лестницы и лифты) были выведены наружу, оставляя свободными внутренние помещения. Сегодня Центр Помпиду считается достопримечательностью, хотя в момент открытия критики отнеслись к дизайну Центра настороженно.

Ричард Роджерс возглавлял компанию «Rogers Stirk Harbour Partners» (ранее «Richard Rogers Partnership»), которую он основал в 1977 году. Офисы компании находились в Лондоне, Барселоне, Мадриде, Нью-Йорке и Токио. «Rogers Stirk Harbour Partners» выполнила целый ряд известных проектов — здание штаб-квартиры страховой компании «Ллойд» в Лондоне (1979—1984), здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге (1984), выставочный зал Купол тысячелетия в Лондоне (1999), проект восстановления Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

В мае 2006 года компания Роджерса была выбрана в качестве подрядчика-архитектора для Башни номер 3 нового Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, заменив старый Всемирный торговый центр, который был разрушен во время терактов 11 сентября.

Скончался 18 декабря 2021 года в Лондоне.

Галерея

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт компании Rogers Stirk Harbour + Partners, возглавляемой Ричардом Роджерсом
 Ричард Роджерс на сайте Architection.ru

Архитекторы Великобритании
Выпускники Йельского университета
Архитекторы Парижа
Архитекторы Лондона
Архитекторы Мадрида
Пожизненные пэры
Почётные члены Королевской инженерной академии Великобритании